Antenna – dispositivo per le telecomunicazioni
 Antenna televisiva – dispositivo per ricevere le onde radio delle emittenti radiofoniche e televisive
 Antenna (album) – album della band statunitense ZZ Top
 Antenna degli insetti – zoologia
 Antenne (astronomia) – nome proprio di due galassie nella costellazione del Corvo
 Lago dell'Antenna – invaso dell'Appennino Ligure